Příjmení Heard nese více různých osobností:

 Amber Heardová (* 1986) – americká herečka a modelka
 Mark Heard (1951–1992) – americký zpěvák
 Steve Heard (* 1962) – britský atlet